La palabra árbol puede hacer referencia a varias cosas:
 un árbol, una planta de cierto porte o tamaño;
 un árbol en teoría de grafos, que es un grafo conexo sin ciclos;
 un árbol en programación, que es una estructura de datos basada en la estructura topológica;
 un árbol filogenético, una representación de las relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree que tienen una ascendencia común;
 un árbol genealógico, una representación de un sistema donde existen elementos principales y elementos secundarios que son ramificaciones de estos;
 en mecánica se denomina árbol o eje al elemento empleado para transmitir un movimiento de rotación, como:
 un árbol de transmisión, todo objeto axisimétrico especialmente diseñado para transmitir potencia;
 un árbol de hélice, en un barco el árbol de transmisión entre el motor y la hélice; o a
 un árbol de levas, un eje en el que se colocan distintas levas para activar diferentes mecanismos a intervalos repetitivos, como por ejemplo unas válvulas. Es decir, constituye un temporizador mecánico cíclico; o
 Árbol, una parroquia del ayuntamiento de Antas de Ulla (España);
 Árbol, una parroquia del ayuntamiento de Villalba (España);
 Árbol, revista catamarqueña de cultura.
 Árbol, un grupo musical argentino formado en 1994; o a
 Árbol (1998), segundo álbum de estudio de la banda homónima anterior.

Enlaces externos